Ла Гавилана има више значења:

 Ла Гавилана (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гавилана (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гавилана (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гавилана (Сан Хуанито де Ескобедо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гавилана (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гавилана (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику